

Biografia 
In quanto principe ereditario, la sua successione al trono paterno era data per scontata. 

Le Laboureur, viaggiatore francese, descrisse il principe come un bambino molto vivace, snello e agile. 

Sveglio e intelligente, all'età di sette anni Sigismondo Casimiro già parlava fluentemente polacco, latino e tedesco. 

Secondo un aneddoto, una volta che fu rimproverato in tedesco, replicò:  Sono polacco, quindi parlatemi in polacco.Questo precoce senso di appartenenza nazionale, oltre al fatto che vestiva volentieri in costume polacco, lo rese presto caro ai sudditi, cosa che rafforzò ulteriormente la sua posizione come candidato per la corona. 

Nell'estate del 1647, il piccolo principe fu colto da malore, dovuto probabilmente alla dissenteria che aveva contratto durante la residenza estiva in Pomerania. Dopo cinque giorni di dolore e diarrea con sangue, il principe morì. Ladislao IV ne fu addolorato al punto di non poter partecipare al funerale a Cracovia.

Sigismondo Casimiro fu sepolto nella Cattedrale del Wawel.

Ascendenza

Altri progetti 

Sigismondo Casimiro